То́мас Кли́ффорд Ара́на (, род. 3 апреля 1955, Оберн, Калифорния, США) — американо-итальянский актёр кино, телевидения и театра.

Биография 
Томас Арана родился 3 апреля 1955 года в городе Оберн, штат Калифорния. Имеет баскские и латышские корни со стороны отца, шведские и немецкие — со стороны матери. Он вырос в Сан-Франциско и изучал классический театр в Американской театральной консерватории и в Городском колледже Сан-Франциско. Впоследствии переехал в Нью-Йорк и выступал в небродвейских постановках. Затем Арана проехал автостопом по всей Европе и в конечном итоге осел в Неаполе в Италии, где работал в знаменитой галерее Лусио Амелио c 1978 по 1982 год. Там он работал с такими художниками, как Уорхол, Бойс, Раушенберг, Рихтер, Клементе и т. д. Энди Уорхол написал его портрет, который сейчас является частью обширной художественной коллекции Араны. В молодости Томас был удостоенным наград атлетом и на протяжении многих лет занимался айкидо, дзюдо, фехтованием и боями на японских мечах.

Карьера 
Арана сыграл ведущие и второстепенные роли в более чем 30 европейских постановках, включая фильмы таких режиссёров, как Лина Вертмюллер, Лилиана Кавани, Карло Вердоне, Мишель Соави и одного из самых успешных режиссёров Японии Корэёси Курахара в фильме «Вижу тебя». Он появился в роли генерала преторианцев Квинта в эпической картине Ридли Скотта «Гладиатор», а также снялся во втором фильме серии о Джейсоне Борне «Превосходство Борна». Томас был продюсером и ведущим актёром во всемирно известной театральной компании Falso Movimento, базирующейся в Неаполе в Италии. Под руководством Араны и художественного руководителя Марио Мартоне (ныне итальянский кинорежиссёр) Falso Movimento выиграла множество наград, включая награду за лучшую пьесу года и премию Монделло.

Арана также играл агента ГРУ Логинова в киноверсии романа Тома Клэнси «Охота за „Красным октябрём“» в 1990 году, Грега Портмана в фильме 1992 года «Телохранитель» с такими суперзвёздами, как Кевин Костнер и Уитни Хьюстон в главных ролях, антагониста в боевике 2002 года «Под откос» с Жан-Клодом Ван Даммом, лидера белорусского сопротивления в фильме 2008 года «Вызов» Эдварда Цвика и человека в светлой куртке в 2011 году в триллере «Области тьмы» с Брэдли Купером и Робертом Де Ниро. Он появился в третьей части трилогии Кристофера Нолана о Бэтмена «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» в роли адвоката Брюса Уэйна. В 2014 году сыграл роль посла Крии в ленте киновселенной Марвел о «Стражах Галактики».

На телевидении актёр принял участие в более чем 40 проектах. Среди его работ гостевые роли в таких сериалах, как «Скорая помощь», «Закон и порядок: Преступное намерение», «C.S.I.: Место преступления» и его спин-офф «C.S.I.: Место преступления Майами», «Призраки», «24 часа», «Обмани меня» и другие. В 2014 году он исполнил одну из второстепенных ролей в телесериале «Искусственный интеллект».

Личная жизнь 
Арана имеет двойное гражданство и проживает между Италией и Голливудом. Женат, есть трое сыновей — Янез, Хоакин и Дэшил.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Родившиеся в Оберне (Калифорния)
Киноактёры США